Lokomotiv, Société sportive russe (voir l'article en anglais)
 , groupe de musique
 
 , rocher propice à l'escalade en Allemagne

Voir aussi